Hieronder volgt een lijst van plaatsen in Rogaland, een provincie in Noorwegen.
De lijst is exclusief de steden in Rogaland. Zie ook de lijst van plaatsen in Noorwegen en de lijst van Noorse steden.

 
Rogaland